Amerikai Egyesült Államok
 Evergreen, önkormányzat nélküli település Alabama államban, Autauga megyében
 Evergreen, város Alabama államban, Conecuh megyében
 Evergreen, település Florida államban
 Evergreen, kísértetváros Kalifornia államban

Egyéb
 Evergreen (GPU család)
 Evergreen (Hyde-album)
 Evergreen (jacht)
 Evergreen (televíziós sorozat)